Баранцево — название населённых пунктов в России:

 Баранцево — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Баранцево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Баранцево — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Баранцево — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Баранцево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Баранцево — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Баранцево — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Баранцево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Баранцево — бывшая деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Баранцево — деревня в Заокском районе Тульской области.